Katzmair bzw. Kazmair steht für:
 Katzmair (Adelsgeschlecht) (auch Kazmair), bayerisches Adelsgeschlecht aus München

Katzmair bzw. Kazmair ist der Familienname folgender Personen:
 Jörg Kazmair (Jörg Katzmair; um 1350–1417), deutscher Ratschronist, Politiker und Bürgermeister
 Moritz Katzmair (* 1984), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Harald Katzmair (* 1969) österreichischer Soziologe und Netzwerkforscher